Jančík/Jančíková je české příjmení, patří více osobám:

 Alena Jančíková (* 1977) – dlouholetá předsedkyně České asociace paraplegiků
 Filip Jančík (* 1974) – český herec
 Milan Jančík (* 1959) – český politik
 Pavel Jančík (* 1945) – český římskokatolický kněz
 Petr Jančík (* 1960) – vysokoškolský pedagog a ostravský politik

Související články 
 Janček
 Jančařík
 Jánošík, Jenšík
 Janák, Janek, Janík, Janouch
 Janáček, Janeček, Janoušek

Česká příjmení